Sioux County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Sioux County (Iowa)
 Sioux County (Nebraska)
 Sioux County (North Dakota)